Сойка (Garrulus glandarius) — лісовий птах родини воронових.

Со́йка — українське прізвище. Походить від однойменної назви птаха.

Відомі люди 
 Богдан-Борис Сойка (1938—2018) — український художник
 Ференц Сойка (1931—2011) — угорський футболіст

Українські прізвища